Combo (von , „Vereinigung“) steht für:

 eine kleinere Jazzband, siehe Jazz-Combo
 eine Reihe von nacheinander ausgeführten Aktionen in Computerspielen, siehe Kombo (Computerspiele)
 Combo-Laufwerk, ein kombiniertes CD-/DVD-Leselaufwerk und CD-Brenner
 Combo-Verstärker, Kofferverstärker
 Combo-Receiver, ein Receiver mit zwei Empfängern, z. B. DVB-S + DVB-T Satreceiver
 Opel Combo, Pkw-Modellreihe

Siehe auch:
 Combo Colossale
 Compo